«Браво, куколка!» или «Кукла гангстера» () — художественный фильм 1975 года совместного производства Италии и Франции, снятый режиссёром Джорджо Капитани, комедия-фарс с главными ролями Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.

Фильм также известен под названиями «Куколка гангстера», «Девушка гангстера», «Игрушка гангстера» и «Гангстер и кошечка». Премьера фильма состоялась 17 апреля 1975 года в ФРГ. Просматривать этот фильм можно детям от 13 лет, но вместе с родителями.

Сюжет 
Пупа — красивая проститутка, которая вынуждена работать на гангстера Чарли Колетто, перебивающегося рэкетом. Однажды Чарли совершает убийство, само собой Пупа об этом знает. Теперь она хочет сообщить обо всём в полицию и засадить бандита в тюрьму. Но благородные действия Пупы разоблачает компаньон Чарли Шопен.

В ролях 
 Софи Лорен — Пупа
 Марчелло Мастроянни — Чарли Колетто
 Альдо Маччоне — Шопен
 Пьер Брайс — комиссар Сальваторе Ламбелли
 Наццарено Натали — Франки Боттлес
 Марио Марандзана — полицейский инспектор
 Альваро Виталий — водитель такси
 Леопольдо Мастеллони — певец

Дополнительная информация 
  Немецкое название: «Die Puppe des Gangsters».
 Оригинальный язык — итальянский.
 Монтаж: Ренато Чинкуини

Ссылки 
 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1975 года
Кинокомедии Италии
Фильмы Джорджо Капитани
Проституция в фильмах
Фильмы Италии 1975 года
Фильмы Франции 1975 года